Numele Nicolae Ioana se poate referi la una din următoarele persoane:
 Nicolae Ioana (1939-2000) - poet și prozator român
 Nicolae Ioana (Andrei Grigor) (1953-2014) - prozator și critic literar român, profesor universitar la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Vezi și
 Ioana Nicolaie (n. 1974) - poetă și prozatoare română, soția lui Mircea Cărtărescu